Tenisový turnaj ATP PTT Thailand Open 2011 se konal ve dnech 26. září–2. října v hlavním městě Thajska Bangkoku v hale na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 608 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení měli v úvodním kole volný los.
  Andy Murray (vítěz)
  Gaël Monfils (semifinále)
  Gilles Simon (semifinále)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Ivan Dodig (1. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)
  Robin Haase (2. kolo)
  Pablo Andújar (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří obdrželi divokou kartu:
  Dominic Thiem
  Danai Udomčhoke
  Kittipong Wachiramanowong

Hráči, kteří do hlavní soutěže postoupili z kvalifikace:
  Simone Bolelli
  Marco Chiudinelli
  Greg Jones
  Go Soeda

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Oliver Marach /  Ajsám Kúreší (vítězové)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram (čtvrtfinále)  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (semifinále)  Paul Hanley /  Dick Norman (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Thailand Open (ATP)